Marc Lacaze est un photographe spécialisé dans les concerts, la création d’albums CD/Vinyle et dans la streetphotography.

Biographie

Président  BefandLove Association de promotion culturelle

Collaboration, création, direction artistique 
 Bernard Lavilliers. Prod 2008/2012 Cover
 Patrick Fiori Production 2011 / 2018 CD et DVD Live/ Merchendising
 Mister Mat Cover CD Vinyl Com
 Cie Alexandre Lesouef 
 Miss America
 Yardbirds. Prod 2007/2008. CD LIVE DVD LIve 2012
 Laroque et Palmade "Il se re-aime 2012 » Cover
 France Bleu
 Guitars and Bass Magazine UK/USA
 Festival Carcassonne/ Festival Rinoférock/
 Carib Jazz Olympia/ Thierry Fanfant/Philippe Lavil Photos Prod 2009/2010
 Lenny Kravitz tour
 Sting
 Les Insus

Mais aussi

... Jean Louis Aubert   Zaz  Charlie Winston   Phoenix M Mathieu Chedild Seal  Christophe Mae   Olivia Ruiz   Francis Cabrel   Tryo          Motorhead    Sanseverino   Pony Pony Run Run   Yodelice    Inna Modja   Rokia Traore   calogero   David Hallyday   nolwenn    CAMILLE   Thomas Fersen  MickTaylor  Emmanuel Moire   Laam  Harold Lopez Nussa  Michel Fugain    Lucky Peterson   Patrick Bruel     Massive Attack    Roger Hodgson   Fink  Beverly Guitars  Zombies  Mississipi Heat    Noah De Palmas   Doug Mac Leod  Paul Lamb  Corey Harris

Voir aussi

Liens externes 
Site officiel de Marc Lacaze
Collaboration à Guitars magazine

Photographe français
Photographe du XXe siècle
Photographe du XXIe siècle
Photographe de musique
Naissance en 1965
Naissance à Toulouse